Клод Берри́ (, настоящее имя Клод Берель Лангман , , Париж — , там же) — французский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Родился в Париже, в семье еврейских иммигрантов из Польши и Румынии — меховщика Гирша Лангмана и домохозяйки Бейлы Берку. Его сестра — сценарист  (род. 1946).

Клод Берри — отец актёра и кинопродюсера Тома Лангманна (род. 1972) и актёра Жюльена Рассама (1968—2002).

С 2004 года Клод Берри являлся президентом французской киноакадемии.

Скончался 12 января 2009 года в клинике Сальпетриер в Париже, куда был госпитализирован 10 января с нарушением мозгового кровообращения.

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Поцелуи / Les baisers
  — Удача и любовь / La chance et l’amour
  — Цыплёнок / Le Poulet (к/м)
  — Старик и ребёнок / Le Vieil homme et l’enfant
  — Мазл Тов, или Свадьба / Mazel Tov ou le Mariage
  — Блатняга / Le Pistonné
  — Папино кино / Le Cinéma de papa
  — Секс-шоп / Sex-shop
  — Самец века / Le Mâle du siècle
  — Первый раз / La première fois
  — Момент заблуждения / Un moment d'égarement
  — Я вас люблю / Je vous aime
  — Школьный учитель / Le Maître d'école
  — Чао, паяц / Tchao Pantin
  — Жан де Флоретт / Jean de Florette
  — Манон с источника / Manon des sources
  — Уран / Uranus
  — Жерминаль / Germinal
  — Война Люси / Lucie Aubrac
  — Состояние паники / La Débandade
  — Домохозяйка / Une femme de ménage
  — Сухой остаток / L’un reste, l’autre part
  — Просто вместе / Ensemble, c’est tout
  — Трезор / Trésor

Актёр 
  — / Le Bon Dieu sans confession
  — / Le blé en herbe
  — Французский канкан/ French Cancan
  — / Les jeux dangereux
  — / J’irai cracher sur vos tombes
  — / Les bonnes femmes
  — Истина / La Vérité
  — / La bride sur le cou
  — / Les lâches vivent d’espoir
  — / Les sept péchés capitaux
  — / Behold a Pale Horse
  — / Compartiment tueurs
  — / La ligne de démarcation
  — / Le roi des cons
  — / L’homme blessé
  — / Stan the Flasher
  — Машина / La machine
  — / Les trois frères
  — / Un grand cri d’amour  — Состояние паники / La Débandade  — / Les Rois Mages  — / Va savoir  — Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра»/ Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre  — Ключи от машины / Les clefs de bagnole  — Они поженились, и у них было много детей / Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfant Продюсер 
  — Тэсс / Tess  — Налево от лифта / À gauche en sortant de l’ascenseur  — Медведь /  L' Ours  — Любовник / L' Amant  — Безумный день у матушки / Une Journee Chez Ma Mere  — Королева Марго / La Reine Margot  — Арлетт / Arlette  — Астерикс и Обеликс против Цезаря / Astérix et Obélix contre César  — Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра» / Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre  — Профессионалы / San-Antonio  — Бобро поржаловать / Bienvenue chez les Ch’tis''

Примечания 

Артисты, известные под псевдонимами
Лауреаты премии «Оскар»
Лауреаты премии «Сезар»
Лауреаты премии BAFTA

Похороненные на кладбище Баньё